Петровка () — село,
Шевченковский сельский совет,
Приазовский район,
Запорожская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 2324587303. Население по переписи 2001 года составляло 25 человек.

Географическое положение 
Село Петровка находится на расстоянии в 1 км от села Шевченко и в 3-х км от села Новотроицкое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.

История 
 1922 год — дата основания.

Примечания